Malfatano  – imbarcazione a ruote della Regia Marina
 Capo Malfatano – capo della Sardegna meridionale
 Stagno di Malfatano – zona umida situata in territorio di Teulada
 Torre di Capo Malfatano – torre costiera ubicata sul capo Malfatano